Helter Skelter kan syfta på:

 Helter Skelter (låt) – en låt från 1968 av The Beatles 
 Helter Skelter – det raskrig som Charles Manson försökte starta i och med morden på Sharon Tate och flera andra 1969, se Charles Manson
 Helter Skelter (bok) – en bok av Vincent Bugliosi om morden av Mansonfamiljen 1969
 Helter Skelter (film) – en amerikansk TV-film från år 2004 baserad på boken
 Helter Skelter (musikalbum) – ett musikalbum av rapparen The D.O.C.